Ulica Kantorowicka – ulica w Krakowie przebiegająca przez dzielnice Wzgórza Krzesławickie.

Swój bieg rozpoczyna na peryferiach miasta na Osiedlu Kantorowice znajdującym się w granicach miasta Krakowa od roku 1951 (wcześniej była to osada wiejska). Biegnie potem na południowy wschód, przecinając po drodze m.in. ulicę Kocmyrzowską.

Nazwa ulicy związana jest z Kantorowicami.

Linki zewnętrzne 
 Przebieg w Google Maps

Kantorowicka
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie